

Patronyme 

 Alexandra Daddario (1986-), actrice américaine ;
 Catharine Daddario (1992-), actrice américaine ;
  (1918-2010), homme politique américain ;
 Matthew Daddario (1987-), acteur américain.